Сол, односно со може да се односи на:

Хемија 
 со, зачин
 со, хемијско једињење
 кухињска со, кухињка со

Митологија 
 Сол, римски бог Сунца
 Сол, нордијска богиња Сунца

Музика, филм 
 сол, пета нота це-дур лествице
 Со, филм из 1973.

Валута 
 сол и нови сол, перуанска валута

Астрономија 
 Марсов соларни дан, односно период између две узастопне кулминације Сунца изнад исте тачке на Марсу.

Људи 
 Сол Белоу
 Коста дел Сол

Скраћеница 
-{SO}- (латиничко) може да се односи на следеће:
 -{SO}-, хемијска формула сумпор-моноксида
 -{.so}-, највиши Интернет домен државних кодова -{(ccTLD)}- за Сомалију 
 -{SO}-, ауто-ознака за Сомалију

Спољашње везе